Musical Chairs (sedie musicali in lingua inglese) può riferirsi a:

 Musical Chairs – album di Sammy Hagar del 1977
 Musical Chairs – album degli Hootie & the Blowfish del 1998
 Musical Chairs – libro di Kinky Friedman del 1991
 Musical Chairs – film del 2011 diretto da Susan Seidelman